Cangjie peut faire référence à :
 Cāng Jié (仓颉/仓頡) est un personnage historique et légendaire chinois, ministre de l'empereur, qui serait à l'origine de l'invention de l'écriture chinoise ;
 La méthode cāngjié est une méthode de saisie du chinois, basé sur la morphologie et l'étymologie des caractères chinois Han et dont le nom a été inspiré par l'inventeur des caractères chinois Han, Cāng Jié.

Voir aussi 
 Kanji, caractères chinois utilisés dans le contexte de l'écriture japonaise.